Фариа () — индийская и испанская фамилия. Известные носители:
 Аббат Фариа (1756—1819) — португальский католический монах родом из Гоа, а также персонаж романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо».
 Рейта Фариа (род. 1945) — индийская модель, Мисс мира 1966.
 Хесус Фариа (1910—1995) — венесуэльский политик, один из видных деятелей рабочего и коммунистического движения Венесуэлы.

См. также 
 Фария